Ecuador
Szent Domonkos-templom, Quito

 Guatemala
Szent Domonkos-templom és -kolostor, Sacatepéquez megye, Antigua Guatemala
Szent Domonkos-templom, Guatemala megye, Guatemalaváros

 Kolumbia
Szent Domonkos-templom, Boyacá megye, Tunja

 Magyarország
Szent Domonkos-templom, Zala megye, Nagylengyel
Szent Domonkos-templom, Heves megye, Szentdomonkos
Szent Domonkos-templom, Zala megye, Várvölgy

 Mexikó
Szent Domonkos-templom, Chiapas állam, Chiapa de Corzo
Szent Domonkos-templom, Oaxaca állam, Oaxaca de Juárez
Szent Domonkos-templom, Puebla állam, Puebla

 Olaszország
Szent Domonkos-bazilika, Bologna

 Peru
Szent Domonkos-templom, Lima megye, Lima

 Portugália
Szent Domonkos-templom, Lisszabon

 Spanyolország
Silosi Szent Domonkos-templom, Kasztília-La Mancha autonóm közösség, Cuenca tartomány, Alcázar del Rey
Szent Domonkos-templomrom, Galicia autonóm közösség, Pontevedra tartomány, Pontevedra

Kapcsolódó szócikkek
Szent Domonkos (egyértelműsítő lap)